Die 1. Amateurliga Südwest 1972/73 war die 26. Saison der 1. Amateurliga und die 21. Spielzeit nach der Zusammenlegung der Staffeln Rheinhessen, Vorderpfalz und Westpfalz. Die Meisterschaft gewann, wie im Jahr zuvor, die SG Eintracht Kreuznach, die diesmal auch die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest erfolgreich bestritt und aufsteigen konnte. Die Vereine FV Dudenhofen und FSV Schifferstadt stiegen in die 2. Amateurliga ab. Als Aufsteiger in die Liga gekommen waren die Amateure des FK Pirmasens und der SV Horchheim. Die Mannschaften belegten den siebten bzw. den achten Platz.

Der 1972 aus der Regionalliga Südwest abgestiegene VfR Frankenthal wurde Vierter.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 1. Amateurliga Südwest 1972/73

Fußballsaison 1972/73
1972